An Hour of Terror – cortometraggio del 1909 prodotto dalla World Film Manufacturing Company
An Hour of Terror – cortometraggio del 1912 diretto da W.D. Emerson
An Hour of Terror – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
An Hour of Terror – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
An Hour of Terror – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)